Bell Building steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Bell Building (Alabama), in Montgomery, Alabama  
 Indiana Bell Building, in Indiana  
 Michigan Bell Building, in Michigan  

Siehe auch:
 Bell Telephone Building